Berthe Sophie Neuenschwander (artiestennaam Mousse Boulanger), (1926-), Zwitserse schrijfster, actrice en comedienne
 Rosa Neuenschwander (1883-1962), Zwitserse feministe

Zwitserse achternaam